BCE puede referirse a:
 Banco Central Europeo, el banco central de la Unión Europea.
 Banco Central del Ecuador.
 Banco Comercial de Etiopía, el mayor banco comercial de Etiopía.
 Brookfield Place (antiguamente BCE Place),  un complejo de oficinas situado en Downtown Toronto, Ontario, Canadá.
 Antes de la era común, en inglés Before Common Era.